Оитуз има више значења:

 Оитуз (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Оитуз (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Оитуз (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Општина Оитуз (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији